Okręty US Navy o nazwie USS "Cabot":
 Pierwszy  był 14 działowym brygiem zakupionym w 1775 i przechwyconym przez Wielką Brytanię w 1777.
 Drugi USS "Cabot" (CV-16) był lotniskowcem. Został przemianowany na  przed wodowaniem.
 Trzeci  był lekkim lotniskowcem biorącym udział w II wojnie światowej. Przekazany w 1967 Hiszpanii służył jako "Dédalo". Złomowany w 2001.

Cabot